Каролин Гарсия и Кристина Младенович — победительницы турнира.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэта начинают турнир со второго раунда.

  Саня Мирза /  Мартина Хингис (Финал)
  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Отказ)
  Тимея Бабош /  Ярослава Шведова (Четвертьфинал)
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Четвертьфинал)

<li> ' Каролин Гарсия /  Кристина Младенович (Титул)
<li>  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Четвертьфинал)
<li>  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро (Второй раунд, отказ)
<li>  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Mutua Madrid Open 2016